RO est un sigle, qui signifie :
 Recherche opérationnelle,
 Recueil officiel du droit fédéral suisse
 MMORPG Ragnarok Online,
 Les Royaumes oubliés,

RO est un code, qui signifie :
 RO, Roumanie ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .ro ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 RO Japon, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 RO Tarom, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 BR-RO Rondônia au Brésil, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) (voir ISO 3166-2:BR). 

Ro est un toponyme qui désigne :
 Ro, une ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Saillagouse,
 Ro, une commune italienne de la province de Ferrare,
 Ro, une île grecque située à neuf kilomètres à l'ouest de l'île de Kastellórizo,
 Ro, un village du Sénégal dans le département de Fatick,

Ro est un nom qui désigne :
 Ro, une langue construite entièrement,
 Club Ro, un ancêtre du Interact club,
 Ro., le pseudonyme d'une artiste française
 Ro, un camion du constructeur Lancia

ro est un code, qui signifie :
 roumain, une langue selon la norme ISO 639-1

Voir aussi 
 R0
 rô
 Rhô/ρ lettre de l'alphabet grec

Code